Lay It All on Me – album di James Christian del 2013
 Lay It All on Me – singolo dei Rudimental del 2015